Суперкубок Армении по футболу 2009 года — 12-й розыгрыш Суперкубка Армении, ежегодного футбольного матча, в котором встретились «Пюник» и «Арарат».

Матч состоялся 24 сентября 2009 года в Ереване на стадионе «Республиканский». Участниками матча стали: чемпион Армении — «Пюник» — и обладатель кубка-2008 «Арарат». «Пюник» являлся номинальным хозяином поля. «Арарат» победил и впервые завоевал Суперкубок. После игры внук Акопа Тонояна, именем которого назван трофей, вручил почетный приз капитану «Арарата» Артуру Минасяну.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2009
 Кубок Армении по футболу 2009

Примечания

Ссылки 
 «Арарат» стал обладателем Суперкубка Армении

2009
Футбол в Европе в 2009 году
Матчи ФК «Пюник»
Матчи ФК «Арарат» Ереван
Сентябрь 2009 года
События 24 сентября
Спортивные соревнования в Ереване
Спорт в Армении в 2009 году